Тридцать шесть видов Фудзи:
 «Тридцать шесть видов Фудзи» — серия цветных гравюр по дереву японского художника Кацусики Хокусая.
 «Тридцать шесть видов Фудзи» — две серии гравюр японского художника Хиросигэ.

См. также 
 Тридцать шесть
 36 (число)